Barberino steht für:

 Barberino di Mugello, eine italienische Gemeinde  in der Metropolitanstadt Florenz in der Region Toskana
 Barberino Val d’Elsa, ein Ortsteil der Gemeinde Barberino Tavarnelle in der Metropolitanstadt Florenz in der Region Toskana
Barberino Tavarnelle, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Florenz in der Toskana.

Siehe auch:
 Barberi